Чемпионат России по баскетболу 2007/2008 является 17 сезоном чемпионата России по баскетболу. Он стартовал 3 октября 2007 года, а завершится матчами плей-офф до 26 мая 2008 года.

Положение команд

Плей-офф

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2007/2008
 Суперлига Б 2007/2008

Ссылки 
 XVII чемпионат России среди мужских команд

Чемпионат России по баскетболу
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе